Pita, keleti kenyérféle
 Pita, egy brazil labdarúgó beceneve
 Dan Pița (1938) román filmrendező és szövegkönyvíró